Роберт Дабл-Ю Кларк Трофи () — награда, ежегодно вручаемая команде-победителю серии плей-офф Кубка Колдера Западной Конференции Американской хоккейной лиги. До 1996 года трофей вручался победителю плей-офф Южной Конференции/Дивизиона.

Награда названа в честь бывшего председателя совета АХЛ Роберта Дабл-Ю Кларка.

Обладатели

 Знаком † отмечены команды, также выигравшие в этом сезоне Кубок Колдера.

Победители плей-офф Западной Конференции (1998–н.в.)

Победители плей-офф Южной Конференции (1996–1997)

Победители плей-офф Южного Дивизиона (1990–1995)

См. также
 Кубок Колдера — победитель серии плей-офф
 Ричард Ф. Каннинг Трофи — победитель серии плей-офф Восточной Конференции
 Макгрегор Килпатрик Трофи — победитель регулярного сезона
 Фрэнк Мэтерс Трофи — победитель регулярного сезона Восточной Конференции
 Норман Ар (Бад) Пойл Трофи — победитель регулярного сезона Западной Конференции
 Эмиль Фрэнсис Трофи — победитель регулярного сезона Атлантического Дивизиона
 Эф-Джи (Тэдди) Ок Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона
 Сэм Поллок Трофи — победитель регулярного сезона Северного Дивизиона
 Джон Ди Чик Трофи — победитель регулярного сезона Западного Дивизиона

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database